Круглов, Георгий (Георг) Георгиевич (, Рига, Лифляндская губерния — 4 января 1984, Рига, Латвийская ССР) — латвийский художник-керамист и химик, глава оргбюро по созданию Союза художников Латвии в 1944 году, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1945), профессор Латвийской академии художеств.

Биография 
Георгий Георгиевич Круглов родился в рабочей семье в Риге 28 октября 1905 года.

В 1924 году закончил Рижскую городскую русскую среднюю школу и поступил в Латвийскую Академию художеств, в мастерскую керамики профессора Рудольфа Пельше, которую окончил в 1930 году.

Повышал квалификацию в Техникуме керамики в Бунцлау (Германия, ныне Польша) под руководством профессоров Э.Берделя и А.Хеннига, развивавших методологию мастерской Bauhaus.

В 1932 году устроился технологом на Рижскую фарфоро-фаянсовую фабрику Товарищества «М. С. Кузнецов» в Риге.

Одновременно преподавал с 1933-го по 1940 год в Рижском училище прикладного искусства.

Как художник он был склонен к эксперименту, искал новые формы и технологии изготовления фарфора, заслужив признание, когда Рижская фабрика получила Гран-при в 1935 году (Брюссель) и в 1937 году (Париж).

В июле 1940 года был назначен директором национализированного предприятия Кузнецовых. Менее чем за год под его руководством проводится техническое перевооружение завода, устанавливаются новые горны, благодаря чему к февралю 1941 года национализированная «Фарфоро-фаянсовая фабрика Кузнецова» выходит по выпуску фарфоровой посуды на уровень 1914 года.

После эвакуации в советский тыл вступил добровольцем в 201-ю Латышскую стрелковую дивизию. Работал художником Второго Прибалтийского фронта.

После освобождения Латвийской ССР и Риги от немецко-фашистских захватчиков с октября 1944 года возглавлял организационное бюро Союза художников Латвийской ССР.

С осени 1944 года его жизнь была посвящена преподаванию: получив приглашение возглавить Мастерскую керамики Латвийской академии художеств, он до 1974 года он возглавлял кафедру и отделение керамики (с 1963 года — отделение декоративно-прикладного искусства).

В 1944—1945 и 1947—1967 годах Круглов был проректором по учебной части этого вуза.

В 1961 году Г. Г. Круглов избран профессором. 

Участвовал в международных выставках, продолжал сотрудничать с Рижской фарфоро-фаянсовой фабрикой, разрабатывая для неё уникальные изделия.

Скончался в Риге 4 января 1984 года и был похоронен на 1-м Лесном кладбище в Риге.

Вклад в искусство 
Круглов стал одним из ярких мастеров декоративной керамики, создавая ансамбли малых форм для парков, общественных зданий, жилых интерьеров. Он экспериментировал с материалом, используя крупнозернистые массы для усиления декоративного эффекта монументальных композиций, когда глазурованный рельеф создавал эффект природной россыпи самоцветов в горной породе. Первым в СССР он начал изготавливать ландшафтную керамику абстрактных форм.

Г. Г. Круглов был хорошим организатором: он старался развивать материально-техническую базу мастерских Художественного фонда, чтобы полученные опытным путём новые рецептуры и свойства глазурей, эксперименты с пластикой и технологиями обжига латвийские художники могли представить на республиканских, всесоюзных и международных выставках и конкурсах. Молодым керамистам были доступны экспозиционные площади и открытые пространства в центре Риги, что помогло росту популярности керамической отрасли советской Латвии.

Ученики 
 Валдис де Бурс
 Дайнис Крастиньш
 Дзинтра Индриксоне
 Петерис Мартинсон
 Олита Аболиня
 Хелга Мелнбарде-Крисберга
 Виолета Ятниеце
 Илга Ванага
 Айя Зиле
 Корнелия Озолиня
 Мара Линкайте
 Леон Лукшо
 Сильвия Шмидкен

Литература 
 З. А. Константа. Рижский фарфор. История рижского фарфорового завода. — Рига: Зинатне, 1975.
 Гундега Иванова. Современная латвийская керамика. — М.: Советский художник, 1979.

Примечания 

Художники СССР
Художники Латвии
Члены Союза художников Латвийской ССР
Фронтовые художники Великой Отечественной войны
Похороненные на Лесном кладбище